Distrito de Lampa puede referirse a:

 Distrito de Lampa, ubicado en la provincia de Lampa, Puno, Perú;
 Distrito de Lampa, ubicado en la provincia de Páucar del Sara Sara, Ayacucho, Perú.